

Toponymes 
 Crouy est  une commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France.
 Crouy-sur-Ourcq est  une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.
 Crouy-Saint-Pierre est  une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Crouy-en-Thelle est  une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.
 Crouy-sur-Cosson est  une commune française, située dans le département de Loir-et-Cher et la région Centre.